WPT — англ. сокращение Мировой тур покера, серия международных турниров по покеру
 WPT — формат данных программы Ozi Explorer, список координат точек 
 WPT — англ. сокращение Беспроводная передача электричества (электрической энергии)